

Culture et société 
 L'affaire Bogdanoff est une controverse concernant Igor et Grichka Bogdanoff.
 Clan Bogdanov est le  de la série de bande dessinée Alpha.

Patronyme 
Bogdanov (masculin, en ) et Bogdanova (féminin, en ) sont les deux formes d'un patronyme slave dérivé du prénom  (l'équivalent de ). Elles sont notamment portées par :
 Alexandre Bogdanov (1873-1928), médecin, philosophe, économiste, écrivain et révolutionnaire russe ;
 Anatoli Petrovitch Bogdanov (1834-1896), zoologiste et anthropologue russe ;
 Anatoli Valentinovich Bogdanov (1981-), footballeur international kazakh d'origine russe ;
 Anatoli Ivanovich Bogdanov (1931-2001), tireur sportif soviétique ;
 Anna Bogdanova (1984-), athlète russe, spécialiste de l'heptathlon ;
 Boris Bogdanov (1884-1960), révolutionnaire russe, leader menchevik de la révolution de Février ;
 Dmitriy Bogdanov (1979-) est un athlète russe spécialiste du demi-fond.
 Dimitri Bogdanov est un paléoartiste.
 Evgueni Bogdanov (1952-2010), joueur d'échecs ukrainien ;
 Les jumeaux Grichka Bogdanoff (1949-2021) et Igor Bogdanoff (1949-2022), producteurs et animateurs de télévision français ;
 Ioulia Bogdanova (1964-), nageuse soviétique ;
 Ivan Bogdanov (1855-1932), peintre russe ;
 Krasimira Bogdanova (1949-1992), joueuse de basket-ball bulgare ;
 Margarita Louis-Dreyfus née Margarita Bogdanova, veuve de Robert Louis-Dreyfus et actionnaire de l'Olympique de Marseille ;
 Michael Bogdanov (1938-2017), directeur de théâtre britannique ;
 Mikhaïl Bogdanov (1952-), diplomate russe ;
 Nadejda Bogdanova (:ru:Богданова, Надежда Константиновна; 1836—1897), danseuse russe, étoile du Ballet de l'Opéra de Paris et du Ballet du Bolchoï. 
 Natalia Bogdanova (1986-), joueuse de basket-ball russe ;
 Nikolaï Bogdanov (1906-1989), écrivain russe et soviétique pour la jeunesse ;
 Semyon Bogdanov (1894-1960), maréchal des troupes blindés soviétiques et deux fois héros de l'Union soviétique ;
 Svetlana Bogdanova (1964-), handballeuse russe ;
 Valentina Bogdanova-Lituyeva (1930-2008), athlète soviétique ;
 Vladimir Bogdanov, président de Surgutneftegas, second groupe pétrolier russe.

Homonymie de patronyme
Patronyme russe
Nom théophore